PPTA steht für:

 Poly(p-phenylenterephthalamide), siehe Aramide
 Professional Platform Tennis Association
 Plasma Protein Therapeutics Association

PPTA